Huallasaurus australis es la única especie conocida del género extinto Huallasaurus ("lagarto pato") es un género extinto de dinosaurio hadrosáurido saurolofino que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 73 y 69 durante el Campaniense y el  Maastrichtiense, en lo que es hoy Sudamérica. Originalmente nombrado como una especie de Kritosaurus en 1984, fue considerado durante mucho tiempo un sinónimo de Secernosaurus antes de ser reconocido como su propio género distinto en un estudio de 2022, diferente de otros miembros de Kritosaurini. El nombre genérico, Huallasaurus, combina "hualla", la palabra mapudungun para "pato", y el griego "sauros", que significa "lagarto". El nombre específico, "australis", se deriva del latín "australis", que significa "sureño", después del descubrimiento del espécimen holotipo en el sur de Argentina. Se calcula que llegó a medir alrededor de 8 metros de largo. En 1984, el paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte y colegas nombraron K. australis a huesos de un hadrosáurido de finales del Campaniano a principios del Maastrichiano, proveniente de la Formación Los Alamitos de la Provincia del Río Negro, Patagonia, Argentina. Esta especie ha sido problemática y sus características basales lo excluyen de pertenecer en Kritosaurus, según lo sugerido por las revisiones en ambas ediciones de The Dinosauria. Estudios posteriores colocaron esta especie es un sinónimo más moderno de Secernosaurus koerneri, pero seguía siendo problemático. En 2022 nueva evidencia nos permite reconocer que Secernosaurus koerneri, Bonapartesaurus rionegrensis y "Kritosaurus" australis son taxones válidos. Este último se puede distinguir de los otros taxones sudamericanos, así como de Kritosaurus de América del Norte, por lo que se propuso Huallasaurus como un nuevo nombre genérico para la especie "Kritosaurus" australis.
A continuación se representa el árbol filogenético realizado por el estudio de Rozadilla et al. de 2022, incluyendo a Huallasaurus y Kelumapusaura, el cual fue descrito en el mismo estudio. El análisis filogenético recupera un nuevo clado de hadrosáuridos sudamericanos compuesto por Kelumapusaura machi, Huallasaurus australis, Bonapartesaurus rionegrensis y Secernosaurus koerneri. El nuevo clado sudamericano está tentativamente anidado entre Kritosaurini y está respaldado por varios rasgos, incluido un ilion con una cresta subhorizontal que separa la muesca preacetabular del pedículo púbico, una cresta longitudinal en la superficie dorsal del proceso postacetabular, y un extremo distal torcido del proceso postacetabular. La recuperación de un clado monofilético de hadrosáuridos sudamericanos indica que la historia de los hadrosáuridos en las masas terrestres de Gondwana está lejos de comprenderse bien, y los nuevos descubrimientos pueden cambiar la imagen actual de la taxonomía y las relaciones filogenéticas de los dinosaurios de pico de pato del sur.

Referencias

Hadrosauridae
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico Superior